Een verkeersweg:
N207 (België)
N207 (Frankrijk)
N207 (Nederland), zie Provinciale weg 207
N207 (Zwitserland)